Danmark deltog i vinter-OL 2006 i Torino, Italien. Eneste deltagere var damernes hold i curling.

Curling

Damelandsholdet 
 Malene Krause, 1'er
 Lene Nielsen, 2'er
 Denise Dupont, 3'er
 Dorthe Holm, skipper og 4'er
 Maria Poulsen, reserve

Resultat 
To vundne og syv tabte kampe. Nr. 8 ud af 10 efter de indledende runder.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Torino’s officielle web site 

2006
Lande ved vinter-OL 2006